Юджийн (Джийн) Хекман () е американски актьор, носител на Оскар и Златен глобус.

Биография 
Роден е на 30 януари 1930 г. в Сан Бернардино, Калифорния. Едва 16-годишен се записва в Американския морски пехотен корпус и служи там в продължение на 3 години като свързочник. Известно време учи журналистика. На 26-годишна възраст решава да стане актьор. Започва кариерата си на Бродуей, а участието му във филма Бони и Клайд през 1967 година му носи номинация за Оскар за второстепенна мъжка роля. Получава Оскар за филма „Френската връзка“ (1971). През 1980-те Хекман е утвърден актьор, една от водещите звезди на Холивуд. Филмът „Мисисипи в пламъци“ отново му носи номинация за Оскар. Снимал се е общо в над 80 филма. Понастоящем живее в Санта Фе, Ню Мексико.

Избрана филмография

Библиография 
 Hackman, Gene, and Daniel Lenihan. Wake of the Perdido Star. New York: Newmarket Press, 1999. ISBN 978-1-55704-398-6
 Hackman, Gene, and Daniel Lenihan. Justice for None. New York: St. Martins Press, 2004. ISBN 978-0-312-32425-4
 Hackman, Gene, and Daniel Lenihan. Escape from Andersonville: A Novel of the Civil War. New York: St. Martin's Press, 2008. ISBN 978-0-312-36373-4
 Hackman, Gene. Payback at Morning Peak: A Novel of the American West. New York: Simon & Schuster Inc, 2011. ISBN 978-1-4516-2356-7
 Hackman, Gene. Pursuit. New York: Pocket Books, 2013. ISBN 978-1-4516-2357-4

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на Златен глобус за най-добър поддържащ актьор
Носители на награда BAFTA
Родени в Калифорния